Barbara Bolden (1969) – ex cestista statunitense
 Brandon Bolden (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Buddy Bolden, propr. Charles Bolden (1877-1931) – musicista statunitense
 Charles Bolden (1946) – militare e astronauta statunitense, amministratore della NASA
 Elizabeth Bolden (1890-2006) – centenaria statunitense
 Jeanette Bolden (1960) – ex velocista statunitense 
 Jonah Bolden (1996) – cestista australiano
 Omar Bolden (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Philip Bolden (1995) – attore statunitense
 Bolden – film statunitense del 2019 diretto da Daniel Pritzker